La siguiente es una lista recopilada de periódicos que se publican en Suecia. La tirada de los diarios es medida por la agencia Tidningsstatistik AB.

Periódicos por suscripción 
Los periódicos de la mañana se venden sobre todo por suscripción y entrega a domicilio después de la medianoche o en la madrugada. Tradicionalmente, los periódicos de la mañana utilizan el formato sábana, pero desde el año 2000, todos han cambiado al formato tabloide más pequeño.
Dagens Nyheter (Estocolmo)
Göteborgs-Posten (Gotemburgo)
Svenska Dagbladet (Estocolmo)
Sydsvenska Dagbladet (Malmö y Lund)
Dagen—periódico cristiano, fundado en 1945 por el predicador pentecostal Lewi Pethrus.

Títulos históricos
Arbetet (Malmö), publicado entre 1887–2000.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) (Gotemburgo), publicado entre 1832–1973.
Post- och Inrikes Tidningar, Gaceta oficial de Suecia, publicado entre 1645–2000, ahora transformado en diario web.
Stockholms-Tidningen, publicado entre 1889–1966 y 1981–1984.

Periódicos vespertinos
Los periódicos de la tarde son vendidos sólo en tiendas o kioscos, no por suscripción, a partir de las 10 de la mañana todos los días. Siempre utilizan el formato tabloide. Su historia se remonta a Aftonbladet, fundado en 1830.

Aftonbladet (Estocolmo), fundado en 1830.
Expressen (Estocolmo), fundado en 1944, con ediciones locales que llevan los nombres de los primeros periódicos independientes:
GT (Gotemburgo), fundado en 1902, adquirido por Expressen en 1998.
Kvällsposten (Malmö), fundado en 1948, adquirido por Expressen en 1998.

Periódicos gratuitos 
Prensa gratuita, totalmente financiada por la publicidad, fue una innovación de la década de 1990. Han sido distribuidos con éxito en el transporte público local, tales como el metro de Estocolmo. Siempre usa el formato tabloide.
Metro—gratuito, impreso en cuatro ediciones: Estocolmo, Gotemburgo, Skåne y nacional (Riks), distribuido en 67 localidades en todo el país.
Stockholm City—gratuito, distribuido en Estocolmo, dejó de publicarse desde junio de 2011.

Periódicos especiales nacionales 
Todos ellos son periódicos nacionales.
 Dagens Industri (Di), periódico diario de negocios impreso en papel salmón y formato tabloide.
 Computer Sweden (CS), edición sueca de Computerworld, en formato tabloide y bisemanal (martes y viernes). Llegó a ser trisemanal (lunes, miércoles y viernes).

 Periódicos locales y regionales Arbetarbladet (Gävle)Barometern (Kalmar)Bohusläningen (Uddevalla)Blekinge Läns Tidning (Karlskrona)Borås Tidning (Borås)Dagbladet (Sundsvall)Dala-Demokraten (Falun)Enköpingsposten (Enköping)Eskilstuna-Kuriren (Eskilstuna)Fagerstaposten (Fagersta, Norberg)Falu Kuriren (Falun)Folket (Eskilstuna)Folkbladet (Norrköping)Gefle Dagblad (Gävle)Gotlands Allehanda (Visby)Gotlands Tidningar (Visby)Hallands Nyheter (Falkenberg)Hallandsposten (Halmstad)Helsingborgs Dagblad (Helsingborg)Hudiksvalls Tidning (Hudiksvall)JönköpingsPosten (Jönköping)Katrineholms-Kuriren (Katrineholm)Kristianstadsbladet (Kristianstad)Länstidningen (Södertälje)Länstidningen (Östersund)Nerikes Allehanda (Örebro)Norra Skåne (Hässleholm)Norra Västerbotten (Skellefteå)Norrbottens-Kuriren (Luleå)Norrköpings Tidningar (Norrköping)Norrländska Socialdemokraten (Luleå)Nya Wermlands-Tidningen (Karlstad)Oskarshamnstidningen (Kalmar, Oskarshamn)Skaraborgs Allehanda (Skövde)Skånska Dagbladet (Scania)Smålandsposten (Växjö)Sundsvalls Tidning (Sundsvall)Strengnäs Tidning (Strängnäs—edición local de Eskilstuna-Kuriren)Sydsvenska Dagbladet (Scania)Södermanlands Nyheter (Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa)Tidningen Ångermanland (Härnösand, Kramfors, Sollefteå)TTELA (Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet, Mellerud)Upsala Nya Tidning (Upsala)Vestmanlands Läns Tidning (Västerås)Vetlanda-Posten (Vetlanda)Värmlands Folkblad (Karlstad)Västerbottens Folkblad (Västerbotten)Västernorrlands AllehandaVästerbottens-Kuriren (Umeå)Västervikstidningen (Västervik)Örnsköldsviks Allehanda (Örnsköldsvik)Östersunds-Posten (Östersund)Östgöta Correspondenten (Linköping)Östran (Kalmar)

 Prensa en sueco en Finlandia Borgåbladet (Borgå)Hufvudstadsbladet (Helsingfors/Helsinki)Nya Åland (Mariehamn)Syd-Österbotten (Närpes)Vasabladet (Vasa)Västra Nyland (Ekenäs)Åbo Underrättelser (Åbo)Ålandstidningen (Mariehamn)Österbottens Tidning (Jakobstad)Östra Nyland (Loviisa)

 Prensa en sueco en Estados Unidos Svenska Amerikanska Posten (Minneapolis)California Veckoblad (Los Ángeles)New Vestkusten (San Francisco)Norden (Brooklyn)Nordstjernan (Nueva York)Svenska Amerikanaren Tribunen'' (Chicago)

Enlaces externos 
 Diarios de Suecia